Willem van de Velde var navnet på to hollandske malere:
 Willem van de Velde den ældre
 Willem van de Velde den yngre